Clay County je název osmnácti okresů ve Spojených státech amerických:
 Clay County (Alabama) – okres státu Alabama
 Clay County (Arkansas) – okres státu Arkansas
 Clay County (Florida) – okres státu Florida
 Clay County (Georgie) – okres státu Georgie
 Clay County (Illinois) – okres státu Illinois
 Clay County (Indiana) – okres státu Indiana
 Clay County (Iowa) – okres státu Iowa
 Clay County (Kansas) – okres státu Kansas
 Clay County (Kentucky) – okres státu Kentucky
 Clay County (Minnesota) – okres státu Minnesota
 Clay County (Mississippi) – okres státu Mississippi
 Clay County (Missouri) – okres státu Missouri
 Clay County (Nebraska) – okres státu Nebraska
 Clay County (Severní Karolína) – okres státu Severní Karolína
 Clay County (Jižní Dakota) – okres státu Jižní Dakota
 Clay County (Tennessee) – okres státu Tennessee
 Clay County (Texas) – okres státu Texas
 Clay County (Západní Virginie) – okres státu Západní Virginie